Перник се може односити на:

 Перник, град у Бугарској
 Перник, остаци тврђаве у Хрватској